Святой Нос — посёлок в Мурманской области. Входит в городской округ ЗАТО Островной.

География 
Расположен в 15 км от центра округа. Находится на одноимённом мысе, разделяющем Баренцево и Белое моря.

Климат

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в посёлки проживали только мужчины.

Примечания 

Населённые пункты городского округа ЗАТО город Островной